Академи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Академическая улица — улица в Гродно.
 Академическая улица — улица в Минске.

Россия 
 Академическая улица — улица в Абакане.
 Академическая улица — улица в Екатеринбурге.
 Академическая улица — улица в Иванове.
 Академическая улица — улица в Иркутске.
 Академическая улица — улица в Казани.
 Академическая улица — улица в Краснодаре.
 Академическая улица — улица в Новосибирске.
 Академическая улица — улица в Твери.

Украина 
 Академическая улица — улица в Запорожье.
 Академическая улица — улица в Одессе.
 Академическая улица — улица в Харькове.

См. также 
 Академическая (станция метро)
 Академический мост
 Академический переулок
 Академический проезд
 Академический проспект
 Большая Академическая улица.